Zhu Lin (badmintonistka) – chińska badmintonistka
 Zhu Lin (tenisistka) – chińska tenisistka